Hundskugel ist die Bezeichnung für 

 Haus zur Hundskugel, Hackenstraße 10, München, Wohnhaus der Bildhauer Johann Baptist Straub und Roman Anton Boos
 Gasthaus zur Hundskugel, Hotterstraße 18, München, eines der ältesten noch bestehende Bürgerhäuser Münchens